Соревнования в женском сноуборде в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 5 и 6 февраля в cнежном парке Геньтин. В соревновании приняли участие 30 спортсменок представляющие 20 НОК.

Олимпийской чемпионкой 2014 года являлась американская сноубордистка Джейми Андерсон. На этот раз Андерсон заняла в финале только девятое место.

20-летняя Зои Садовски-Синнотт стала первой в истории Новой Зеландии чемпионкой зимних Олимпийских игр.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 30 сноубордисток. Каждая из сноубордисток выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 130 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших сноубордисток.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 сноубордисток. Каждая из спортсменок выполняет по 3 спуска, в зачёт идёт результат лучшего из них.

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр